Härnösands FF är en fotbollsklubb i Härnösand, Sverige bildad 2007. Klubben bildades genom samgående av föreningarna IFK Härnösand och Älandsbro AIK. Klubben bedriver inte damfotboll utan endast herrfotboll.

Härnösands FF tillhör Ångermanlands Fotbollförbund. 2019 spelar klubben i Division 3.

Resultat efter säsong

Källor
Svensk Fotboll

Noter

Fotbollsklubbar i Sverige
Sportklubbar bildade 2007
Sportklubbar i Härnösands kommun